Rusinski jezik nože označavati:
rusinski jezik, istočnoslavenki jezik Rusina.
Zapadnorusinski mikrojezik, međunarodno nepriznatu varijantu rusinskog jezika, bez kodnog naziva, koji se govori u Vojvodini i Hrvatskoj.